Índex de fluïdesa (del seu nom en anglès Melt Flow Index), mesura utilitzada en la classificació dels termoplàstics
 Money Flow Index, indicador del flux de diners, en Anàlisi tècnica
 Multi-port fuel injection, sistema d'injecció electrònica en motors d'automòbil